Василий Беклемишев:
 Беклемишев, Василий Андреевич (1864—1911) — деятель российских спецслужб, полковник ОКЖ, начальник Петроковского ГЖУ.
 Беклемишев, Василий Пахомович (1687—1744) — комендант Саратова.